Marsdiep (zeegat), een vaargeul tussen Texel en Den Helder
Marsdiep (schip, 1926), een stoomschip van de Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO)
Marsdiep (schip, 1964), een motorschip van TESO
Hr.Ms. Marsdiep (1947), een Nederlandse mijnenveger van de Borndiepklasse